Андрей Василе́вский:
 Василевский, Андрей Александрович (род. 1991) — белорусский теннисист.
 Василевский, Андрей Андреевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Василевский, Андрей Витальевич (род. 1955) — русский поэт, фотограф, блогер, главный редактор журнала «Новый мир».
 Василевский, Андрей Германович (1905—1972) — советский актёр.
 Василевский, Андрей Леонидович (род. 1966) — российский хоккеист.
 Василевский, Андрей Степанович (1901—1948) — советский партийный деятель.